Ödenbach ist ein geographischer Name

von Orten:
 Ödenbach (Breitnau), Zinken der Gemeinde Breitnau im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Ödenbach (Buch am Buchrain), Einöde der Gemeinde Buch am Buchrain im Landkreis Erding, Bayern

von Gewässern:
 Ödenbach (Bühler), rechter Zufluss der Bühler vor Senzenberg, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Ödenbach (Kreuthbach), linker Zufluss des Kreuthbachs bei Bieg, Markt Colmberg, Landkreis Ansbach, Bayern, der in die Altmühl entwässert
 Ödenbach (Unkenbach), rechter Zufluss des Unkenbachs in der Gemeinde Unken, Bezirk Zell am See, Bundesland Salzburg, der in die Saalach mündet

Siehe auch:

 Odenbach